Шифр — сукупність умовних знаків (цифр, літер і т. ін.), певні комбінації яких використовують у таємному листуванні й читають за допомогою ключа (у 3 знач.). || розм. Умовне позначення, заміна чого-небудь чимсь іншим.
 Шифр — код, застосовуваний при механізованій обробці даних на лічильно-перфораційних та електронно-обчислювальних машинах.
 Шифр — умовне позначення на книжках, рукописах і т. ін., що вказує на їхні місця в бібліотеках, сховищах. || Умовне позначення якоїсь таємної праці, таємного документа тощо.